Jean-Jacques Sanquer (1946-1984), coureur cycliste français ;
 Yvon Sanquer (1959), coureur cycliste français ;
 Gaël Sanquer (1973), dirigeant de radio français ;
 Nicole Sanquer (1972), femme politique française.